Iso Leppäkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Leppäkari (ö, lat 60,99, long 21,36), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Iso Leppäkari (ö, lat 60,92, long 21,44), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar